Ван Дайк:
 Ван Дайк, В. С. (1889—1943) — американский кинорежиссёр.
 Ван Дайк, Джерри (1931—2018) — американский актёр и комик.
 Ван Дайк, Дик (род. 1925) — американский актёр, комик, сценарист и продюсер. 
 Ван Дайк, Милтон (1922—2010) — учёный в области механики жидкости и газа и прикладной математики.
 Ван Дайк, Филлип (род. 1984) — американский актёр.
 Пол ван Дайк  (настоящее имя Маттиас Пауль; род. 1971) — немецкий музыкант и продюсер, один из ведущих мировых трансовых диджеев.

См. также 
 Ван Дайкен
 Ван Дейк (фамилия)